В сезоне 2009/2010, как и до сезона 2008/2009, все клубы объединены в единой баскетбольной лиге. Изначально планировалось, что в сезоне примут участие 16 команд. В эти 16 команд входили все участники суперлиги прошлого сезона, кроме БК Полтава, который по сути был нужен для соблюдения правил минимального числа команд в суперлиге (8 команд), и все участники УБЛ за исключением Черкасских мавп, которые не попали в суперлигу ввиду не совсем удачного выступления в УБЛ в сезоне 2008/2009 и экономического кризиса, из-за которого клуб не имел достаточного финансирования для выступления в суперлиге. Неофициальная версия причины того, что Черкасские мавпы не попали в суперлигу — конфликт между Волковым и Бродским, который и привёл к расколу суперлиги. Нестабильная финансовая ситуация с клубом Сумыхимпром заставила их отказаться от участия в суперлиге 2009/2010. В итоге в суперлиге за чемпионский титул боролись 15 команд. В январе снялся с соревнований один из лидеров украинского баскетбола — БК «Донецк». Это было связано с финансововыми трудностями, но клуб попросил сохранить за собой место на следующий сезон ввиду того, что нашлись спонсоры. В виде исключения, баскетбольный клуб «Донецк» получил право играть в «переходном турнире» за место в суперлиге, хотя изначально переходный турнир правилами суперлиги не планировался. В итоге от идеи «переходного турнира» было решено отказаться, а БК «Донецк» получил право участвовать в суперлиге автоматически. Для того, чтобы избежать дальнейших расколов, были учтены пожелания всех клубов. Были введены требования, которых добивались отколовшиеся в прошлом сезоне клубы УБЛ: был введён лимит на легионеров (5 человек из 12 в заявке должны быть гражданами Украины, и 1 человек из пятёрки на площадке должен быть украинцем), также были введены лимиты на зарплату. Общий порог зарплат не должен превышать 3,5 миллионов долларов за сезон. В сезоне также был проведён и кубок суперлиги. Это был первый кубок суперлиги в истории. Он сменил кубок Украины. В кубке суперлиги участвовали клубы, принимающие участие в суперлиге. При этом клубы, которые участвовали в европейских соревнованиях (еврокубок, кубок вызова, единая лига ВТБ) присоединялись к остальным лишь в четвертьфинале. Согласно регламенту, победитель кубка суперлиги получает право выступать в кубке вызова в будущем сезоне. Регулярный чемпионат проходил в 2 круга. 8 команд из 14 продолжили борьбу за медали в то время как команды, занявшие 9—14 места боролись лишь за 9 место. Вылетевшие из четвертьфинала клубы продолжили борьбу за 5—8 места. Сезон стал одним из самых скандальных в истории украинского баскетбола. В частности, это связано с конфликтами украинских баскетбольных клубов БК Киев и Азовмаш с бывшими игроками и ФИБА. «Азовмашу» разрешили выступать в еврокубке после того, как конфликт был улажен. Также в течение сезона неоднократно менялся и нарушался регламент. Самое очевидное нарушение — нежелание впускать в суперлигу БК «Черкасские мавпы», придумывая каждый раз благовидные предлоги своего отказа.

Участники

Чемпионат

Турнирная таблица 

 ФИБА вынесла постановление не допускать клуб в еврокубки до тех пор, пока не будут решены вопросы относительно контракта Ремона Ван де Харе. Официальный сайт баскетбольного клуба «Азовмаш» сообщил, что конфликт урегулирован, но после того, как портал iSport сообщил о том, что по имеющейся у сайта информации, Ван де Харе денег по контракту не получал, информация с официального сайта БК Азовмаш об урегулировании конфликта пропала. В итоге, конфликт был улажен и баскетбольный клуб «Азовмаш» был допущен к международным соревнованиям
 Клуб получил право выступать в кубке вызова как победитель кубка суперлиги. Ввиду того, что бронзовый призёр чемпионата Украины может получить место и в кубке Европы, президент клуба заявил, что клуб будет пробовать свои силы в кубке вызова.
 До снятия с чемпионата, клуб провёл 12 игр, в 9 из них выиграл. После того, как БК Донецк снялся с соревнований, результаты этих матчей были аннулированы. Клуб был допущен к соревнованиям в сезоне 2010/2011.

Результаты матчей 

 Оба матча проводились в гостях. За домашний записывается второй.
 Оба матча проводились дома. За домашний записывается первый.

Плей-офф 
В стадии плей-офф принимали участие 8 лучших команд суперлиги.

Четвертьфиналы

Будивельник — Говерла

Киев — Одесса

Ферро-ЗНТУ — Днепр

Кривбассбаскет — Азовмаш

Полуфиналы 
Четвёрка полуфиналистов кубка суперлиги и украинской суперлиги были идентичными, при этом пары финалистов в том и другом случае отличались.

Будивельник — БК Киев

Ферро-ЗНТУ — Азовмаш

Матч за 3 место

Ферро-ЗНТУ — Киев

Финал

Будивельник — Азовмаш 
В финале встретились два клуба, имевших на тот момент по 6 титулов. Этот сезон вывел «Азовмаш» в лидеры по количеству трофеев внутреннего чемпионата. Несмотря на то, что оба клуба являются лидерами по числу трофеев, истории противостояний двух клубов, чтобы называть клубы принципиальными соперниками, а матчи с их участием дерби дерби, не было. Свои титулы клубы получали в разное время — «Будивельник» в 90х годах XX века, а «Азовмаш» в начале нового века.

Матчи за 5 — 8 места

Матчи за 9 — 14 места 
В этих матчах играли 6 команд по принципу «каждая с каждой» по 2 матча. Результаты суммировались вместе с результатами регулярного сезона.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Кубок суперлиги

Первый этап 
Первый этап: участники, которые не участвуют в Еврокубке, Кубке вызова и Единой лиге ВТБ играли между собой, разбившись на 2 группы.

Группа А

Группа Б

Второй этап 
Второй этап представляет собой систему плей-офф. Во втором этапе принимали участие 8 лучших команд первого этапа. Второй этап был сделан по просьбе клубов, которые не участвуют в еврокубках с целью уравнять количество игр. Сначала планировалось после первого этапа провести четвертьфинал, полуфинал и финал.

Третий этап 
Предполагалось, что к четырём победителям второго этапа присоединятся 4 участника европейских соревнований, образуя таким образом 4 пары. Но ввиду того, что баскетбольный клуб Донецк снялся с чемпионата, место БК Донецк в кубке оказалось вакантным. Было решено, что его займёт победитель пары Говерла — Политехника-Галичина. Хотя предложения поступали всем проигравшим во втором этапе, согласились эти две. Данный отборочный матч закончился победой «Галичины» со счётом 79:69.

Участники третьего этапа

Результаты матчей

Финал четырёх 
«Финал четырёх» включает в себя 4 игры, которые были проведены в 2 дня. В первый день прошли полуфиналы, во второй — финал и матч за 3 место.

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал

Матч звёзд 
По окончании регулярного сезона состоялся матч звёзд «Украина» — «Легион». Тех, кто будут играть в матче звёзд, выбирали посетители официального сайта суперлиги из всех команд.

См. также 
 Скандал вокруг баскетбольного клуба «Черкасские Мавпы»

Ссылки 
 Сайт федерации баскетбола Украины 
 Сайт суперлиги

Примечания 

Баскетбол на Украине
2009 год в баскетболе
2010 год в баскетболе